Хайдя́нь () — район городского подчинения города центрального подчинения Пекин (КНР). Расположен к северо-западу от центра города. Из-за большого количества находящихся здесь ВУЗов его иногда называют «университетским районом».

История 
Исходно Хайдянь являлся деревней, возникшей во времена империи Юань за пределами городских стен. Во времена империи Цин она превратилась в один из восьми крупнейших торговых районов столицы. В начале XX века здесь разместился Университет Цинхуа, и Хайдянь упоминается в романе Лао Шэ «Рикша» как студенческий городок. После основания КНР сюда были переведены многие учебные заведения из Яньани, и Хайдянь стал центром высшего образования. 1949 году он официально стал районом Пекина, а когда в 1952 году районам вместо номеров дали названия — он стал называться «Хайдянь». После начала политики реформ и открытости район превратился в центр IT-индустрии Китая.

Административное деление 
Район Хайдянь делится на 22 уличных комитета, 5 посёлков и 2 волости.

Достопримечательности 
 Юаньминъюань
 Летний императорский дворец
 Парк Сяншань
 Пекинский ботанический сад
 Храм Дацзюэ

Ссылки 
 

Районы Пекина